Boada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Boada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Boada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar